Camomilla puede referirse a dos tipos de manzanilla:

 el nombre común de la planta Chamaemelum nobile; o
 el nombre común de la planta Matricaria recutita.